2 miejscowości w Polsce:
 Zgórsko – przysiółek wsi Podborze,  w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki
 Zgórsko – część wsi Zagrody w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowiny